Cristoforo Canal (1510-1543), militare
Cristoforo Canal (1562-1602), politico